Нотроніхус (Nothronychus) - викопний рід динозаврів-тероподів, належать до групи  Maniraptora, які жили під час пізньої крейди в районі сучасної Північної Америки. Представлений двома видами: Nothronychus mckinleyi і Nothronychus graffami.

Історія вивчення 
У 1998 р. палеонтолог Джеймс Кіркланд в районі ранчо Боббі Мак-Кінлі в окрузі Катрон, штат Нью-Мексико виявив рештки динозавра, які він зарахував до роду Zuniceratops. У тому ж році про знахідку було повідомлено в публікації. Однак згодом він зауважив, що череп, а саме squamosum, порівнюючи рештки Zuniceratops з новими знахідками, дуже різні за своєю формою. Більш точні дослідження викопного матеріалу привели до висновку, що серед викопних решток є також кістки, що належать представнику надродини Therizinosauroidea.

У 2001 р. Кіркландом і Дугласом Вулфом був описаний новий рід і вид - Nothronychus mckinleyi. Назва роду походить від  (нотхрос) - «важкий» або «повільний» і  (онікс) - «кіготь», посилаючись на великі кігті. Таку назву роду було вибрано тому, що тварина нагадала Кіркланду гігантського наземного лінивця. Видову назву було дано на честь Мак-Кінлі, який допомагав у розкопках.

Види 
Nothronychus mckinleyi є досить великим теризинозавром. Грегорі С. Пол в 2010 р. оцінює його в 5,1 м заввишки і масу в 1,2 т. Був теплокровною твариною, пересувався на двох ногах і був травоїдним. Припускається, що він мав примітивне оперення.

Nothronychus graffami. Голотип даного виду за розміром більший, ніж Nothronychus mckinleyi. Більшість фрагментів кісток на кілька відсотків більші (приблизно на 10%).

Класифікація 
Nothronychus в 2001 p. був поміщений до родини Therizinosauridae. Імовірно він займає відносно базальну позицію в групі.

Примітки 

Теризинозавриди
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Північної Америки
Вимерлі тварини, описані 2001